Sándor Rácz ist der Name folgender Personen:

* Sándor Rácz (Generalleutnant) (* 1925), ungarischer Generalleutnant, Staatssekretär, stellvertretender Innen- und Verteidigungsminister
 Sándor Rácz (Politiker) (1933–2013), ungarischer Politiker
 Sándor Rácz (Leichtathlet) (* 1986), ungarischer Leichtathlet